Donkere wilgenzandbij
 Lichte wilgenzandbij